Asunción Ocotlán – comune  stato di Oaxaca, Messico
 Magdalena Ocotlán – comune  stato di Oaxaca, Messico
 Ocotlán – comune nello stato di Jalisco, Messico
 Ocotlán de Morelos – comune  stato di Oaxaca, Messico
 San Dionisio Ocotlan – comune  stato di Oaxaca, Messico